Why Not (пісня Гіларі Дафф)
 Why Not (пісня Йоко Оно)
 Why Not (гурт)
 Why Not (агентство)